Уро́шевич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Урошевич, Велько (род. 1978) — сербский гребец.
 Урошевич, Милан (в монашестве Михаил; 1868—1933) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацкий.
 Урошевич, Слободан (род. 1994) — сербский футболист, защитник.